Саакануйш (, X век) третья царица Армянского царства Багратидов, представительница рода Араншахик. Была женой третьего Багратидского царя — Ашота Железного (914—928).

Саакануйш была дочерью князя Гардмана Саака Севады. У неё были два брата — Григор, князь Хачена, и Ованес-Сенекерим, князь Парисоса. Последний находился на территории провинции Утик Великой Армении. Её сестра Шаандухт вышла замуж за Смбата Сюни, и позже стала первой царицей Сюника (987—998).

У царя Ашота и Саакануйш детей не было.

См. также 
 Геворг Марзпетуни

Примечания

Литература 
 comm. 59
 КАРАУЛОВ Н. А. Сведения арабских писателей X и XI веков по Р. Хр. о Кавказе, Армении и Адербейджане.
 К. В. Тревер. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ IV В. ДО Н. Э. — VII В. Н. Э. (источники и литература). Издание Академии наук СССР, М.-Л., 1959
 comm. 144

Царицы Армении
Ераншахики